Shannon kan som auktorsförkortning betyda:

 Frederick A. Shannon
 Raymond Corbett Shannon
 William Cummings Shannon

Robotskapade auktorsförkortningar